Swiss Indoors Basel 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 21–27 października 2013 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród 1 445 835 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Szwajcarii